Anna et le Roi est un roman de l'écrivaine américaine Margaret Landon publié en 1944 et basé sur les mémoires d'Anna Leonowens (1870). Ce livre a fait l'objet de nombreuses adaptations à la scène et à l'écran, parmi lesquelles :

 1946 : Anna et le Roi de Siam (Anna and the King of Siam), film américain de John Cromwell avec Irene Dunne et Rex Harrison ;
 1951 : Le Roi et moi (The King and I), comédie musicale américaine de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II créée par Gertrude Lawrence et Yul Brynner ;
 1956 : Le Roi et moi (The King and I), film musical américain de Walter Lang avec Deborah Kerr et Yul Brynner, adapté de la comédie musicale précédente ;
 1972 : Anna et le Roi (Anna and the King), série télévisée américaine en 13 épisodes de Gene Reynolds avec Samantha Eggar et Yul Brynner ;
 1999 : Anna et le Roi (Anna and the King), film américain d'Andy Tennant avec Jodie Foster ;
 1999 : Le Roi et moi (The King and I), film d'animation américain de Richard Rich, adapté de la comédie musicale.